Thalpophila är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Hübner 1820. Thalpophila ingår i familjen nattflyn. I Sverige representeras släktet endast av arten borstfly (Thalpophila matura).

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nattflyn
Thalpophila